Ко́фидиш () — ярмарка в Австрии, в федеральной земле Бургенланд.

Входит в состав округа Оберварт. . Официальный код — 10908.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Норберт Зулиок (АНП) по результатам выборов 2007 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 19 мест.

 АНП занимает 11 мест.
 СДПА занимает 8 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Бургенланда